A Meri („a szeretett”) ókori egyiptomi név; nőnemű alakja Merit.

Ismert viselői:
 Meri, hivatalnok (IV. dinasztia)
 Meri, Ámon főpapja (XIX. dinasztia)
 Meri, Ozirisz főpapja (XIX. dinasztia)
 Merit, Kha felesége, a TT8 sír tulajdonosai
 Merit, Szennofer felesége, a TT96 sír tulajdonosai

Emellett Magyarországon is anyakönyvezhető női névként.

Ókori egyiptomi nevek
Magyar keresztnevek (M)